Meyo peut désigner :
 Meyo, un village du Cameroun dans la commune d'Awaé ;
 Meyo Ville, un village du Cameroun dans le département du Mvila ;
 Meyo-centre, un village du Cameroun dans la commune d'Ambam ;
 le nom portugais de Périm, une île du Yémen.

Homonymie de toponyme